Гузолово — название нескольких населённых пунктов:
 Гузолово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Гузолово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.